Salish bezeichnet:
den ursprünglichen Namen der Flathead-Indianer, siehe Flathead (Volk)
eine Sprachgruppe, denen auch die Flathead angehören, sowie einige Untergruppierungen und Einzelsprachen, siehe Salish-Sprachen
Binnen-Salish
Küsten-Salish
Northern Straits Salish
Lushootseed, auch Puget Salish
einen 2009 eingeführten Namen für die Juan-de-Fuca-Straße, die Strait of Georgia und den Puget Sound, siehe Salish Sea